В данном списке представлены языки программирования, которые используются для создания программного обеспечения, использующего в качестве среды выполнения виртуальную машину Java (JVM). Некоторые из этих языков интерпретируются, а некоторые компилируются в байт-код Java и компилируются «на лету» во время исполнения.

JVM была изначально создана для поддержки исключительно языка программирования Java. Однако, с течением времени, некоторые языки были адаптированы или созданы для исполнения на платформе Java.

Языки, изначально созданные для JVM:
 Clojure — функциональный язык, диалект Lisp;
 Groovy — сценарный язык;
 Kotlin — объектно-ориентированный язык для индустриальной разработки
 Scala — объектно-ориентированный и функциональный язык;
 Ceylon — объектно-ориентированный язык со строгой статической типизацией;
 JRuby — реализация Ruby;
 Jython — реализация Python;
 Nashorn — реализация JavaScript.

Реализация существующих языков программирования:

Примечания 

Java
Списки языков программирования